Patient est un nom commun ou un adjectif ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
Patient, dans le domaine de la médecine, désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.

Adjectif 
Patient qualifie un être pensant faisant preuve de patience.

Nom propre 

 Georges Patient (1949), homme politique français ;
 Serge Patient (1934-2021), écrivain et homme politique français.

Nom d'oeuvre 

Patients, roman de Grand Corps Malade sorti en 2012 ;
Patients, comédie dramatique française réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sortie en 2017.

Saint chrétien 
 Patient (+ 480), évêque de Lyon ; fêté le 11 septembre.

Divers

Références 

Patronyme français